Loveland peut désigner :

Toponymie 
 Loveland,  ville du Colorado
 Loveland, ville de l'Oklahoma
 Loveland, ville de l'Ohio

Musique 
 Loveland, album de Miliyah Katō sorti en 2014

Film 
 Loveland, film de Ivan Sen

Voir aussi 
 Love Land